A Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15, cujo nome homenageia a data da independência da Bahia, anteriormente Copa 2 de Julho de Futebol Sub-17 (para jogadores de até 17 anos), é uma competição de futebol de base realizada no estado da Bahia, Brasil, para jogadores de até 15 anos. É um dos principais torneios da categoria no país, contando com participações da maior parte dos grandes clubes e também da Seleção Brasileira, com o intuito de promover a inclusão social através do esporte e revelar novos jogadores para o país.

É realizado a partir da parceria entre a Federação Baiana de Desporto de Participação (FBDPAR), Federação Bahiana de Futebol (FBF), Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB) e das prefeituras convidadas que vão sediar jogos.

História

Primeira edição 
Teve sua primeira edição realizada no ano de 2007. A competição trouxe ao estado da Bahia as principais equipes brasileiras como , ,  (que foi campeão), , , , ,  e , que disputaram juntamente com as equipes do  e  e seleções municipais do estado. A decisão ocorreu no Estádio Municipal de Porto Seguro, entre Internacional e Cruzeiro, vencido pela equipe gaúcha.

Entrada de equipes estrangeiras 
Já na segunda edição, em 2008, a competição passou a ser internacional, com a presença de seis equipes estrangeiras: América e Santos Laguna, do México; Club Deportivo Unión Atlético Maracaibo, da Venezuela; Oriente Petrolero, da Bolívia; Academia, do Canadá; além de Ibiza, da Espanha. Outras 30 equipes brasileiras participaram. Nessa edição a Seleção de Amélia Rodrigues foi a seleção municipal que chegou mais longe, às quartas de final e perdendo pro  por 4 a 1. O campeão dessa edição foi novamente o , conquistando o bicampeonato em cima do .

Seleção Brasileira 
Em 2009, a Copa 2 de Julho de Futebol Sub-17 ganhou ainda mais destaque com a participação da Seleção Brasileira da categoria, que se preparava para o Mundial sub-17 daquele ano. O Brasil quebrou o domínio do  na competição, eliminando-o na semifinal. Na decisão, no Armando Oliveira, em Camaçari, contra a , a Seleção venceu a Portuguesa, por 2 a 0. Em 2010, a Seleção conquistou seu bicampeonato, se igualando ao Inter de Porto Alegre, ao vencer o  por 5 a 3, nos pênaltis, após empate sem gols. Em 2013, a Seleção se tornou a maior vencedora do certame, ao ganhar do , e conquistar o tricampeonato.

Primeira conquista de um time baiano 
Em 2012, o  foi o primeiro time baiano a chegar na final, contra o , e depois de aplicar uma goleada de 5 a 2 sobre o time mineiro, conquistou a Copa 2 de Julho.

Mudança para categoria sub-15 
Na 8ª edição em 2015, a competição passará a ser disputada na categoria sub-15 com 40 equipes do Brasil, em cidades como Salvador, Mata de São João, Dias D'Ávila, Feira de Santana, Inhambupe, Rio Real, Aporá, Simões Filho, Madre de Deus, Saubara, São Francisco do Conde, Lauro de Freitas, Camaçari, Conceição do Jacuípe e Amélia Rodrigues.

Campeões

Títulos por equipe

Títulos por estado/país

Ligações externas
Sudesb-BA
Copa 2 de Julho

Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15